

Naissances 
Naissance de Al-Khuwārizmī, mathématicien perse considéré comme le fondateur de l'algèbre.

Décès 

0783
Science